Готська війна (249—253)
 Готська війна (267—269)
 Готська війна (367—369) 
 Готська війна (376—382)
 Готська війна (401—403) 
 Готська війна (458) 
 Готська війна (461—476) 
 Готська війна (535—554)